Южный ж.д. вокзал (Харьков-Пассажирский).
 Харьков-Центральный (аэропорт).